«Alpino» - «Alpini»- puede referirse a: 
 es un adjetivo usada para todo lo relacionado con los Alpes.

Biología 
 Gorrión alpino, especie de pájaro perteneciente a la familia Passeridae.
 Planta alpina, plantas cuyo hábitat natural son las laderas de las montañas.
 Prospero Alpini, botánico y médico italiano, también conocido como Alpino, Prosper Alpinus, Prospero Alpino y Prosper Alpin.

Geografía 
 Clima alpino, características climáticas de los territorios situados por encima de la línea de vegetación arbórea.
 Piso alpino o cliserie, término geográfico que hace referencia a la vegetación dentro de las cordilleras, cuando alcanzan una elevación suficiente, para mostrarnos una sucesión altitudinal de la vegetación.
 Plegamiento alpino, etapa de formación de montañas que se produjo durante el Cenozoico.
 Grupo alpino, subdivisión de la cordillera de los Alpes.
 Subgrupo alpino, subdivisión de la cordillera de los Alpes.
 Supergrupo alpino, subdivisión de la cadena de los Alpes.
 Parque nacional Alpino, parque nacional de Australia, en el estado de Victoria.

Deporte 
 Club Alpino, diversos clubs de montañeros creados en los distintos países.
 Esquí alpino, modalidades del deporte conocido como esquí.
 Estilo alpino, condiciones de práctica del montañismo, en las que la escalada se practica de forma autosuficiente.

Milicia 
 Alpini, en español alpinos, especialidad de la infantería del ejército italiano.
 Capelo alpino, el gorro y rasgo más distintivo de los Alpini en el Ejército Italiano del uniforme de las tropas.